Ро́бин Ба́ртлетт (; 22 апреля 1951, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса.

Биография 
Робин Бартлетт родилась 22 апреля 1951 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США).

Робин дебютировала в кино в 1980 году, сыграв роль Эталины в фильме «». Всего Бартлетт сыграла в 54-х фильмах и телесериалах.

В 1976—1984 года Робин была замужем за актёром  (род.1950).

Избранная фильмография

Ссылки 

Киноактрисы США